Rosenkjærprisen er stiftet af Danmarks Radio i 1963 for at ære deres foredragschef fra 1937 til 1953, Jens Rosenkjær (22. november 1883 – 23. juni 1976). Prisen gives til en kulturperson eller videnskabsmand, der har formået at formidle et svært tilgængeligt videnskabeligt emne. Med prisen følger 50.000 kroner (tidligere 25.000 og 40.000), og samtidig forpligter modtageren sig til at holde 5 til 6 radioforedrag på P1.

Prismodtagere

Trivia 
 I 1975 blev forfatteren Johan Galtung, Norge, indstillet til prisen, men blev afvist af Radiorådet. Medarbejderne gik dog sammen og tildelte en alternativ pris, der blev overrakt af Jens Rosenkjær selv.
 Prisen er ikke blevet uddelt i 1975-76, 1979, 1984 og 1995.

Kilder og henvisninger 

 Siden Rosenkjær-foredrag under dr.dk – her kan foredrag fra 2003 og fremad hentes i mp3-format.
 Om Rosenkjærprisen på Litteraturpriser.dk

Etableret i 1963
DR-priser